The Evangelist – film del 1916 diretto da Barry O'Neil
 The Evangelist – film del 2009 diretto da Nate Chapman